

Прізвище 
 Деніел Ґілліс (;  14 березня 1976, Вінніпег) — канадський актор.
 Денні Гілліс, Вільям Даніель «Денні» Гілліс (;  25 вересня 1956) — американський винахідник, інженер, математик, підприємець.
 Ерік Гілліс (;  8 березня 1980) — канадський легкоатлет, що спеціалізується з бігу на довгі дистанції.
 Леон Гілліс (; 11 лютого 1913 — 24 березня 1977) — бельгійський доброволець військ СС, унтерштурмфюрер СС.
 Кларк Гілліс (; 7 квітня 1954 — 21 січня 2022) — канадський хокеїст.
 Майк Гілліс (;  1 грудня 1958, Садбері) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Метт Гілліс (, 12 серпня 1921 — 24 грудня 1998, Ноттінгем) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ґілліс Більдт, Барон Дідрікс Андерс Ґілліс Більдт (; 16 жовтня 1820, Гетеборг — 22 жовтня 1994 Стокгольм) — шведський політичний діяч.
 Елізабет Гілліс (, 26 липня 1993 , Гаворт) — американська акторка та співачка.

Топонім 
 Гілліс (Луїзіана), Гілліс () — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Калкасьє штату Луїзіана.